Vila Fernando ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vila Fernando (Elvas)
 Vila Fernando (Guarda)